Marokkaner steht für:

 Staatsbürger des Marokkos, siehe Marokkanische Staatsangehörigkeit
 Marokkanerbrunnen, ein Brunnen in der Marokkanergasse im 3. Wiener Gemeindebezirk Landstraße
 Marokkanerkaserne, ein Bundesamtsgebäude der Bundespolizei im 3. Wiener Gemeindebezirk